Хотяинцев — фамилия; имеет женскую форму Хотяинцева.

 Хотяинцевы (Хотяинцовы) — дворянский род.

 Хотяинцев, Иван Николаевич (ок. 1786—1863) — декабрист, генерал-лейтенант, сенатор, Георгиевский кавалер (1842).
 Хотяинцев, Николай Иванович — Санкт-Петербургский гражданский губернатор (1800—1801).
 Хотяинцев, Сергей Александрович — капитан-поручик Измайловского полка; Георгиевский кавалер (№ 40 (41); 22 сентября 1770).
 Хотяинцев, Сергей Александрович — генерал-майор.
 Хотяинцева, Александра Александровна (1865—1942) — русская художница, мемуаристка.

Примечания